Чемпионат мира по фигурному катанию 2005 () — международный турнир проведённый Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2004\2005 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также танцах на льду. Чемпионат прошёл в Москве во дворце спорта «Лужники» с 14 по 20 марта 2005 года.

Обязательным танцем на чемпионате был полуночный блюз ().

Медальный зачёт 

Квалификация в одиночном катании проходила в двух группах — А и В.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары 

WD = снялись с соревнований

Танцы

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

Мир
Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Международные соревнования по фигурному катанию в России
2005 год в Москве
Март 2005 года